Ateneu (en llatí Athenaeus, en grec antic Ἀθήναιος) fou un escriptor grec contemporani d'Arquimedes que va escriure una obra dirigida a Marcel (probablement Marc Claudi Marcel, el conqueridor de Siracusa). L'obra es titulava Περὶ Μηχανημάτων ("Perí Mechanemáton" Sobre les màquines de guerra), que existeix.

És possible que es tracti dAteneu de Cízic que menciona Procle, del que diu que va ser un distingit matemàtic.

Referències 

Persones de Cízic
Matemàtics grecs de l'antiga Àsia Menor
Morts a Roma